A Campos Racing egy spanyol autóversenyző csapat, amely az elmúlt évben indított versenyzőket a WTCC-ben, a GP2-ben és GP3-ban.

Története
Miután Adrián Campos visszavonult, 1997-ben megalapította saját csapatát, a Campos Motorsportot. 1998-tól több kategóriában is képviseltette magát. Többek között Marc Gené és Fernando Alonso is a csapat pilótájának mondhatta magát.

GP2
2005-ben a csapat Campos Racing néven folytatta tovább a GP2-ben. Itt 2008-ban megnyerte a konstruktőri világbajnokságot. A 2008-as szezon után Campos átadta az irányítást Alejandro Agag-nak, aki átnevezte a csapatot Addax Team-nek.

Formula–1

2010-ben Campos esélyt kapott rá, hogy csapata a Formula–1-ben szerepeljen. Először Campos Grand Prix, majd később Campos Meta néven szerette volna megkezdeni a szezont. Mikor 2010 februárjában José Ramón Carabante megvette a csapat részvényeinek többségét, aki Hispania Racing-re keresztelte át a csapatot.

GP2 újra
Campos 2014-ben átvette az Addax Team-et. A csapat pilótái Arthur Pic és Szató Kimija voltak. Szatót a szezon felénél Alexander Rossi váltotta. A következő szezonra megtartották Pic-et, továbbá leszerződtették Rio Haryanto-t, aki az év végén az összesített 4. helyen végzett.

Jelenlegi sorozatok

Idővonal

FIA Formula–2 bajnokság

* A szezon jelenleg is zajlik.
† Megosztott eredmények más csapatokkal

Megjegyzések:
 † — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.
 ‡ – A 2020-as orosz nagydíj sprintversenyét és a 2021-es szaúd-arábiai nagydíj főversenyét félbe kellett szakítani. A mezőny nem teljesítette a versenytáv 75%-át, így mindössze fél pontokat osztottak ki.

FIA Formula–3 bajnokság

* A szezon jelenleg is zajlik.

Korábbi sorozatok

GP2

† Alexander Rossi 5 versenyt a Caterham Racing-nél versenyzett, így a 12 pontjából, 2-t szerzett a Campos-nál.
A csapat 2008-ban a Barwa International Campos néven futott.
A csapat 2016-ban a Pertamina Campos Racing néven futott.

GP3

Euroformula Open

† Megosztott eredmények más csapatokkal

Túraautó-világbajnokság

 Esteban Guerrieri a Honda Racing Team JAS színeiben indult az ujtolsó hat 6 futamon és 241 pontja közül ott 94-et szerzett.

Túraautó-világkupa

Megjegyzések 
 - Az irányítócsapata volt a NEXTEV TCR-nek (2014–2015-ös szezon) és a Mahindra Racing-nek (2015–2016-os szezon).

Fordítás

További információk

FIA Formula–3-as csapatok